Марк Брешиа́но (; ) — австралийский и итальянский футболист, атакующий полузащитник.

Биография 
Марк Брешиано вырос в районе Розанна в Мельбурне. В 1995 году он в возрасте 15-ти лет пришёл в клуб «Буллин Лайонс», он за два года в команде играл чрезвычайно редко, провёл 9 матчей и забил 4 гола, но всё же его отобрали в школьную сборную Австралии в составе которой он совершил поездку в Великобританию. В 1997 году Брешиано начал играть за сборную Австралии до 17 лет, с которой пытался квалифицироваться на молодёжный чемпионат мира, впрочем, неудачно. В конце 1997 года Брешиано пришёл в Австралийский институт спорта, там он встретился со своим давним другом Винсом Греллой, вдвоём с которым Брешиано подписал контракт с клубом «Карлтон». В новой команде Брешиано первоначально сидел в запасе, но вскоре освоился и стал твёрдым игроком основы и дошёл до финала NLS, в котором, правда, «Карлтон» проиграл. Брешиано остался в «Карлтоне» до 1999 года, проведя за клуб 28 матчей и забив 4 мяча, параллельно с этим играя за молодёжные сборные Австралии различных возрастов.

В 1999 году Брешиано и Грелла вдвоём перешли в итальянский клуб «Эмполи», которые в прошедшем сезоне вылетел в серию В. Брешиано стал твёрдым игроком основы клуба, а в сезоне 2001/02 помог команде, забив 10 мячей, вернуться в серию А, в то же время Брешиано играл за олимпийскую сборную Австралии на Олимпиаде 2000, на которой один раз вышел на замену. 1 июля 2001 года Брешиано дебютировал за первую сборную Австралии на кубке конфедераций, выйдя за 12 минут до конца встречи на замену.
{{quote|Марк Брешиано: Будучи ещё маленьким ребёнком, я хотел играть в Италии. Теперь, когда я там, я навсегда хочу остаться там и быть самым успешным австралийцем, который когда-либо играл в Италии}}

Летом 2002 года Брешиано перешёл в клуб «Парма» за 7 млн евро, на тот момент, самую большую сумму, уплаченную за австралийского футболиста. В первом сезоне игре Брешиано помешал ряд травм, полученных австралийцем, однако он всё же помог клубу занять 5-е место в чемпионате страны. Вскоре в «Парму» перешёл и друг Грелла. В сезоне 2003/04 Брешиано стал лидером «Пармы», забив в чемпионате 10 голов, а клуб вновь стал пятым. В следующем сезоне «Парма» дошла до полуфинала кубка УЕФА, но провалила чемпионат, заняв 18-е место, после чего была вынуждена встречаться в стыковых матчах с клубом «Болонья» для сохранения «прописки» в высшей итальянской лиги, Брешиано и Грелла попросили главного тренера сборной, а они находились в её составе на кубке конфедераций, помочь команде, и помогли, Парма осталась в серии А''.

В сентябре 2005 года Брешиано много играл за сборную, участвуя в квалификации к чемпионату мира, в домашнем матче с Уругваем именно гол Брешиано принёс австралийцам победу, затем уже победили уругвайцы, но в серии послематчевых пенальти победу одержала команда Австралии. В чемпионате же Италии Парма заняла 10-е место, по затем, из-за кальчополи, переместилась на место 7-е. На чемпионате мира Брешиано провёл все 4 матча, дважды был заменён и один раз вышел на замену.

После чемпионата мира Брешиано подписал 4-летний контракт с клубом «Палермо», первый сезон в новой команде Брешиано провёл полностью, но в середине его пострадал от применения полицией против болельщиков, в матче с «Катанией» слезоточивого газа, а по окончании сезона в Италии, играл за сборную в матчах кубка Азии. После возвращения с азиатского турнира Брешиано стал объектом внимания английского клуба «Манчестер Сити», клубы уже договорились на покупку игрока за 5 млн фунтов с подписанием 4-летнего контракта, однако на завершающей стадии переговоров «Палермо» не согласился на условия английской команды в постепенной оплате трансфера игрока. Потому Брешиано вернулся в «Палермо», в котором сначала потерял место в стартовом составе, но затем вернул его.

13 мая 2010 года Брешиано подписал двухгодичный контракт с аравийским клубом «Аль-Наср». Однако позже эта информация не подтвердилась. 3 июня Брешиано перешёл в «Лацио», подписав контракт на 2 года с заработной платой в 1 млн евро в год. В августе 2011 года Брешиано расторг контракт с «Лацио».

16 августа 2011 года Брешиано подписал годичный контракт с клубом «Аль-Наср» из Дубая.

Достижения 
 Обладатель Кубка наций ОФК (1): 2004

Интересные факты 
Правильное именование его имени Марк, хотя его часто зовут Марко.

Отец Брешиано итальянец, а мать — хорватка, у него есть младший брат Роберто, который тоже является футболистом. Брешиано женат на Рене Капитанио, они сыграли свадьбу в мае 2006 года в Хейдельберге (Мельбурн), а в феврале 2007 у пары родилась дочь Алессия.

Статистика

Клубная

Международная

Примечания

Ссылки 
 Профиль на ilpalermocalcio.it
 Статья на theage.com.au
 Bresciano: «Contento di rimanere in rosanero»

Футболисты Австралии
Футболисты Италии
Игроки сборной Австралии по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 2000 года
Игроки ФК «Карлтон»
Игроки ФК «Эмполи»
Игроки ФК «Парма»
Игроки ФК «Палермо»
Игроки ФК «Лацио»
Игроки ФК «Аль-Наср» Дубай
Игроки ФК «Аль-Гарафа»